Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van december 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 december 2012.

Vrouwen 12